A Kac Kac Kócok (eredeti címe: Ha Ha Hairies) egy brit televíziós sorozat amelyet a Adastra Creative készített 2011-ben. Az Egyesült Királyságban a Boomerang Cartoonito műsorblokk adta le 2012. április 2-án. Magyarországon a Boomerang mutatta be 2012. június 1-én.

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek 

2012-ben bemutatott brit televíziós sorozatok